Thekla (abgeleitete Varianten: Tecla, Tekla oder Thecla) steht für:

 Thekla, weiblicher Vorname
 Thekla (Leipzig), Stadtteil von Leipzig
 (586) Thekla, ein Kleinplanet
 Thekla-Schacht, Förderschacht auf dem Rosenhöfer Gangzug in Niedersachsen
 Santa Tecla, Stadt in El Salvador
 Tekla, finnisches Software-Unternehmen und dessen Produkte (3D-Modellierung)
 Thecla, Gattung der Unterfamilie Zipfelfalter, Familie Bläulinge

Siehe auch:
 Akten des Paulus und der Thekla
 Tecla-Haus
 Theklakirche
 Theklalerche